Ézanville é uma comuna francesa na região administrativa da Ilha-de-França, no departamento de Val-d'Oise. Estende-se por uma área de 5,19 km², com habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade de 1 693 hab/km².

Demografia

Ver também 
 Lista de comunas de Val-d'Oise

Comunas de Val-d'Oise